Щербин — русская фамилия.

Известные носители 
 Щербин, Владимир Николаевич (1930—1996) — советский архитектор.
 Щербин, Дмитрий Петрович (1920—1987) — Герой Советского Союза.
 Щербин, Сергей (род. 1974) — украинский футболист.

См. также

Примечания